Festival de Teatro Clásico puede hacer referencia a alguno de los siguientes:

Festival de Teatro Clásico de Almagro, en España.
Festival de Teatro Clásico de Cáceres, en España.
 Festival de Teatro Clásico de Mérida, en España.